Алік Гершон (,  3 червня 1980, Дніпропетровськ) — ізраїльський шахіст, гросмейстер.
 Джина Гершон (;  10 червня 1962) — американська акторка.
 Рамі Гершон (,  12 серпня 1988, Рішон-ле-Ціон) — ізраїльський футболіст.

Див. також 
 Дрінфельд Гершон Іхельович ( 16 (29) лютого 1908  —  18 серпня 2000) — український математик.

Єврейські прізвища